est le titre anglais de Toute la ville danse, comédie musicale basée sur l'œuvre de Johann Strauss I, produite à Broadway en 1934 par Oscar Hammerstein II.

Voir aussi 
Films
 Toute la ville danse de Julien Duvivier (1938)
 Toute la ville danse d'Andrew L. Stone (1972)